Stephen Elliott (ur. 1984) – irlandzki piłkarz
  (1918–2005) – amerykański aktor
  (1771–1830) – amerykański botanik

Przypisy